Plutonaster är ett släkte av sjöstjärnor. Plutonaster ingår i familjen kamsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kamsjöstjärnor
Plutonaster